UCSC kann die Abkürzung sein für:

 die University of California, Santa Cruz
 die Università Cattolica del Sacro Cuore in Mailand (deutsch: Katholische Universität vom Heiligen Herzen)

UCSC